3 miejscowości w Polsce: 
 Mieszkowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Trzebiechów 
 Mieszkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Piaseczno 
 Mieszkowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Maszewo

Zobacz też: Mieszków, Mieszkowice